Kadison est un patronyme porté notamment par :

 Ellis Kadison (1928-1998), scénariste, réalisateur et producteur américain ;
 (1963-), musicien pop américain ;
 Richard Kadison (1925-), mathématicien américain.